Jméno Boček (Bohuslav) bylo časté křestní jméno českých pánů z Poděbrad a z Kunštátu. Toto jméno mělo více osob:
 
 Boček z Kunštátu a Poděbrad (před 1350-1373), zakladatel poděbradské rodové linie
 Boček starší z Poděbrad (před 1375–1416), syn Bočka z Kunštátu a Poděbrad, nejvyšší komorník, přívrženec husitství
 Boček mladší z Poděbrad (1395 – asi 1429/30), syn Bočka staršího, bratr Hynka Bočka a Viktorína Bočka, moravský husita
 Hynek Boček z Poděbrad († 1426), syn Bočka staršího z Poděbrad, bratr Viktorína Bočka a Bočka mladšího, husitský vojevůdce
 Viktorín Boček z Kunštátu a Poděbrad († 1427), syn Bočka staršího z Poděbrad, bratr Hynka Bočka a Bočka mladšího, otec pozdějšího krále Jiřího z Poděbrad
 Boček z Poděbrad (1442–1496), syn krále Jiřího z Poděbrad